Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Coria che ha battuto in finale Jiří Novák 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jiří Novák (finale)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Jan Vacek (primo turno)

 Markus Hipfl (primo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 José Acasuso (semifinali)
 Alexandre Simoni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2002